Джей-ліга 1997 — 5-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Джубіло Івата.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Оґамі Томоакі
 Сома Наокі
 Іхара Масамі
 Акіта Ютака
 Бісмарк
 Наката Хідетосі
 Ямагуті Мотохіро
 Нанамі Хіросі
 Дунга
 Накаяма Масасі
 Патрік Мбома

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1997 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу